Den geografi destination Vest-Indien refererer til flere områder:
 Den vestlige del af Indien
 Vestindien anvendes også som betegnelse for Caribien